Арби́ Шамсудди́нович Мамака́ев (Мамакаев Ӏарби Шамсудди-кӏант; ) — чеченский советский писатель, переводчик, считается одним из основоположников вайнахской литературы, классик чеченской литературы.

Биография 
Арби Мамакаев родился 2 декабря 1918 года в семье крестьянина в селе Нижний Наур. Рано осиротел, воспитывался в детдоме в селе Серноводском, затем учился на рабфаке.

В 1930-е годы начал работать в газете «Ленинский путь» и на радио, поступил учиться на курсы драматургов.

Первые стихи Арби Мамакаева были опубликованы в 1934 году. Первый сборник «Волны Терека» вышел в 1940 году. Одним из наиболее известных произведений поэта является поэма «Аслага и Селихат».

В 1941 году по доносу арестован первый раз по обвинению в контрреволюционной деятельности, провел в тюрьме полгода, но его вина доказана не была. После освобождения из тюрьмы работал старшим консультантом Союза писателей Чечено-Ингушетии. В это время на сцене Чечено-Ингушского драматического театра были поставлены его пьесы «Гнев» и «Разведка».

Однако вскоре, высказавшись против переселения народов Северного Кавказа, снова был арестован. Последовала ссылка в Магадан, продолжавшаяся до 1956 года. В сохранившемся наследии поэта нет стихотворений за годы ссылки.

Из ссылки поэт вернулся в Казахстан, где жила его семья. Стал работать в редакции газеты «Знамя труда».

В 1957 году Арби Мамакаев был реабилитирован и вернулся на родину. Также его восстановили в партии и в должности старшего консультанта в Союзе писателей, однако он отказался брать партбилет, что осложнило последний год его жизни.

В 1958 году поэт умер в доме своего друга, народного писателя Чечни Абузара Айдамирова.

Творчество 

Автор пьес «Гнев», «Разведка», «Матрос Майрбек», «Повесть», «В родной аул» и ряда других. Многие его стихи стали классикой чеченской литературы. На эти стихи написан целый ряд песен, которые популярны до сих пор. Активно занимался переводом произведений русской литературы на чеченский язык. В частности, он первым перевёл лирику Михаила Лермонтова: «Ангел», «Казачья колыбельная», «Горные вершины», «Прощай, немытая Россия» и др.

Память 
В 1989 году в селе Надтеречном Чеченской Республики открыт Литературно-мемориальный музей Арби Мамакаева. Музей создан по инициативе единственного сына Арби Мамакаева — Эдуарда Арбиевича Мамакаева, председателя правления Союза писателей Чечни, который сейчас является директором музея.

2 декабря 2008 года в селе Надтеречном открыт памятник Арби Мамакаеву.

Именем Арби Мамакаева названы улицы в Грозном и Автурах. В Грозном на доме по улице имени Арби Мамакаева, 1 установлена мемориальная доска с текстом на русском и чеченском языках:

Библиография

Примечания

Ссылки 
 Литературно-мемориальный музей Арби Мамакаева
 Арби Мамакаев — «чеченский Есенин»
 Музей Арби Мамакаева 
 Арби Мамакаев

Писатели СССР
Поэты СССР
Чеченские писатели
Поэты-песенники Чечни
Члены Союза писателей СССР
Репрессированные в СССР
Переводчики с русского языка
Переводчики поэзии на чеченский язык
Арби Мамакаев
Воспитанники детских домов